Дуглас, Барри:
 Дуглас, Барри (род. 1960) — британский (североирландский) пианист.
 Дуглас, Барри (род. 1989) — шотландский футболист.